Hodgson steht für:
 Hodgson (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Hodgson Motors, britischer Automobilhersteller
 Hodgson Report, Untersuchung paranormaler Phänomene

Hodgson ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hodgson (Florida)
 Hodgson (Texas).

geografischer Objekte:
 Hodgson-Nunatak, Nunatak im Ellsworthland, Antarktika
 Kap Hodgson, Nordkap von Black Island im Ross-Archipel, Antarktis.

astronomischer Objekte:
 (2888) Hodgson, Asteroid des inneren Hauptgürtels.